Asystent kynologiczny – w zależności od stowarzyszenia kynologicznego pod tym pojęciem kryją się różne definicje.

W przypadku Związku Kynologicznego w Polsce, asystent to pełnoletni członek tego stowarzyszenia, który zdał egzamin na asystenta kynologicznego. Kandydat na asystenta kynologicznego musi mieć co najmniej wykształcenie średnie, wykazywać zainteresowanie problematyką kynologiczną oraz mieć pozytywną opinię za okres ostatnich dwóch lat czynnej działalności na rzecz ZKWP. Asystenci do oceny pracy psów myśliwskich muszą dodatkowo być członkami PZŁ. Asystenci kynologiczni podczas wystaw krajowych i międzynarodowych mogą wspierać sędziów podczas oceny psów, jednak nie mogą mieć wpływu na ocenię psa. Z dniem powołania asystent rozpoczyna tzw. "staż asystencki", który trwa minimum 4 lata. W trakcie stażu asystenckiego asystent zobowiązany jest odbyć asystenturę na min. 12 wystawach, czterokrotnie musi pełnić także rolę sekretarza oraz gospodarza ringowego (asystenci do oceny pracy psów muszą odbyć staż na analogicznej liczbie imprez myśliwskich). Po odbyciu stażu asystenckiego asystent może złożyć wniosek o dopuszczenie go do egzaminu sędziowskiego.

W Polskiej Federacji Kynologicznej, asystentem może być krajowy sędzia kynologiczny wpisany na listę sędziów PFK oraz sędzia stażysta. Swoją funkcję pełni na krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych, gdzie poszerza i uzupełnia swoją wiedzę niezbędną do uzyskania tytułu międzynarodowego sędziego kynologicznego w przypadku sędziów krajowych, bądź tytuły sędziego krajowego dla sędziów stażystów.

Linki zewnętrzne 
 

Wystawy psów